Mai jos este prezentată o listă a orașelor din Afganistan, ordonată după numărul locuitorilor. Din listă fac parte doar orașele cu peste 10.000 de locuitori, conform estimărilor efectuate în 2006.

Legături externe 
 Central Statistics Office Afghanistan
 City Population - Aktuelle und historische Einwohnerzahlen der Städte Afghanistans

Afganistan